versus bezeichnet:

 gegen(übergestellt); lateinische Präposition, abgekürzt: vs., siehe Liste lateinischer Phrasen/V#Versus

Versus bezeichnet:

 Vers, ein Begriff der Sprachlehre
 Versus (Band), deutsche Rockband
 Versus (Fernsehsender), US-amerikanischer Fernsehsender
 Versus (Film), Titel eines japanischen Films 
 eine Modemarke, Teil der italienischen Versace-Gruppe
 Versus (Tony Cragg), Skulptur

Siehe auch: